Podhradí může znamenat
 podhradí – osídlení pod hradem

Jméno obce:
 Podhradí (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Podhradí (okres Jičín) – městys v okrese Jičín
 Podhradí (okres Cheb) – obec v okrese Cheb

Nebo části obce:
 Podhradí (Třemošnice) – část města Třemošnice v okrese Chrudim 
 Podhradí (Bakov nad Jizerou) – část obce Bakov nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav 
 Podhradí (Vítkov) – část obce Vítkov v okrese Opava
 Podhradí (Havlovice) – základní sídelní jednotka obce Havlovice v okrese Trutnov

nebo součást názvu obce
 Podhradí nad Dyjí – obec v okrese Znojmo
 Zvíkovské Podhradí – obec v okrese Písek

Jiné
 zámecký komplex Podhradí – býval v obci Podhradí na chebsku

Externí odkazy